Laguna de Rocha hace referencia a varios artículos:

 Reserva natural integral y mixta Laguna de Rocha, en Esteban Echeverría, a 30 kilómetros de Capital Federal, Buenos Aires (Argentina).
 Laguna de Rocha (Buenos Aires), en la provincia de Buenos Aires (Argentina); nace a partir del ensanchamiento del río Salado.
 Laguna de Rocha (Uruguay), extensa laguna de escasa profundidad, separada del mar por una barrera arenosa, ubicada en el departamento de Rocha (Uruguay).